Tamworth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tamworth (ort i Australien), New South Wales, Tamworth Municipality,

Storbritannien 

 Tamworth (ort i Storbritannien), England, Staffordshire, 
 Tamworth District - ett distrikt i Storbritannien

USA 

 Tamworth, New Hampshire, ort, Carroll County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar